Lane Plateau är en platå i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området.

Källor 

Slätter i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis